Rod Laver defeated Neale Fraser 5–7 3–6 6–3 8–6 8–6.

Teste di serie
 Neale Fraser (finalista)
 Roy Emerson (semifinali)
 Rod Laver (Campione)
 Bob Mark (quarti di finale)
 Martin Mulligan (quarti di finale)
 Bob Hewitt (semifinali)
 Bob Howe (secondo turno)
 Trevor Fancutt (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1960